Medaljong kan syfta på:

 Medaljong (bakverk) - mindre, ofta sött bakverk
 Medaljong (filé) - en liten oval eller rund skiva av filé
 Medaljong (konst) - ovalt eller runt ornament, porträtt, relief eller annan bild
 Medaljong (medalj) - vissa större grekiska och romerska myntliknande föremål
 Medaljong (smycke) – ett hängsmycke

Se även
 Medalj